Gimnastika na Poletnih olimpijskih igrah 1968. Tekmovanja so potekala v osmih disciplinah za moške in šestih za ženske med 21. in 26. oktobrom 1968 v Mexico Cityju.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Viri

 Mednarodni olimpijski komite
 Tekmovanja na sports-reference.com 

1968
Športi Poletnih olimpijskih iger 1968